Национальный чемпионат Эквадора по футболу 1961 ()  — 3-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1961
Эквадор
1961 год в Эквадоре